Sainte-Catherine – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais
 Sainte-Catherine – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Sainte-Catherine – comune francese nel dipartimento del Rodano
 Sainte-Catherine – comune canadese del Québec

Pagine correlate 
 Santa Caterina
 St. Catherine
 Sankt Katharinen